Orbit (в переводе с англ. «орбита») может означать:

 Марку жевательной резинки фирмы Wrigley.
 Orbit Downloader — программу для закачки файлов из Интернет.
 Orbit@home — проект распределённых вычислений.
 Orbit Books — международный издатель, специализирующийся на жанре научной фантастики и фэнтези.

См. также 
 Орбита (значения) — многозначный термин